Benjamin Davies ist der Name folgender Personen:

* Benjamin Davies (Eishockeyspieler) (* 1991), britischer Eishockeyspieler
 Benjamin James Davies (* 1981), englischer Fußballspieler, siehe Ben Davies (Fußballspieler, 1981)
 Benjamin Keith Davies (* 1995), englischer Fußballspieler, siehe Ben Davies (Fußballspieler, 1995)
 Benjamin Thomas Davies (* 1993), walisischer Fußballspieler, siehe Ben Davies (Fußballspieler, 1993)

Siehe auch:
 Ben Davies